Лунга има више значења:

 Лунга
 Лунга (Ковасна), насеље у округу Ковасна у Румунији
 Лунга, насеље у округу Тимиш у Румунији